Илья́ Анто́нов:
 Антонов, Илья Семёнович (1913—1981) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Антонов, Илья (род. 1992) — эстонский футболист.